Targa Florio — гонка спортивных автомобилей, проводимая по перекрытым дорогам общего пользования возле Палермо, Сицилия. Была основана 6 мая 1906 года, это была самая старая гонка спорт-прототипов, пока её не отменили в 1977 году по причинам безопасности. С тех пор она проводится как раллийная гонка. В разные годы трасса меняла свою конфигурацию, порой вообще уходя из гор Мадони или оборачиваясь кольцевой гонкой в городском парке Палермо. В 1951 году гонка навсегда вернулась на 72-километровый Circuito Piccolo: в разные годы дистанция составляла от 8 до 13 кругов.

Винченцо Флорио из семьи сицилийских предпринимателей в 1906 году в возрасте 23 лет организовал собственную гонку. Флорио лично устраивал каждую гонку на Сицилии, за победу в которой вручалась Targa Florio, «табличка Флорио».

Статистика

Литература 
 Valenza, Giuseppe (2007). (it) Targa Florio Il Mito: Legenda Editore (Italy). ISBN 978-88-88165-17-2
 Valenza, Giuseppe (2009). (jp) Targa Florio il Mito. Nigensha Publishing (Japan). ISBN 978-4-544-04418-8
 Valenza Giuseppe (2018). (en) Targa Florio The Mith Anatomy of an Epic Race (1906—1973). ISBN 978-88-90-8854—3-3

Ссылки 
 Targa Florio 1906/1977
 Кубок Флорио на Сицилии :: Журнал Автомотоспорт, № 10, 1993
 Сайт музея гонки

Автоспорт в Италии
Гонки спортивных машин